JAC es una empresa de transporte terrestre que opera en el sur de Chile, controlada por Tur Bus. Opera principalmente rutas de la VIII, IX , XIV y X regiones.

Su antiguo dueño era Juan Alcoholado Castillo hasta que en 1999, fue comprada por Tur Bus.

Enlaces externos 
 Sitio web de JAC (en español)

Empresas de transporte de Chile